Jméno a příjmení Heinz Müller se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Heinz Müller (cyklista) – německý cyklista (1924–1975)
 Heinz Müller (1943) – německý fotbalista (* 1943)
 Heinz Müller (1978) – německý fotbalista (* 1978)